Fredrik Sandberg eller Fred Sandberg kan avse:

 Fredrik (Fred) Sandberg (1881–1955), kansliråd
 Fredrik Sandberg (1884–1970), riksgäldsdirektör